La saison 2011 du Championnat de Finlande de football est la  de la première division finlandaise à poule unique, la Veikkausliiga. Théoriquement, le championnat devait passer de 14 clubs cette saison à 12 la saison prochaine, mais l'AC Oulu d'une part (licence refusée pour raisons financières) et Tampere United d'autre part (exclusion du championnat pour ne pas avoir respecté les règles de fédération) font que le championnat se dispute dès cette année à 12. Par conséquent, le nombre de matchs passe de 26 à 33 et il n'y a qu'un barrage de promotion- relégation prévu en Ykkönen (contre 2 relégations prévues + un barrage pour le ).

C'est le HJK Helsinki, double tenant du titre, qui remporte à nouveau le championnat cette saison, après avoir terminé en tête du classement final de la compétition, avec... vingt-quatre points d'avance sur l'Inter Turku et vingt-sept sur le JJK Jyväskylä. C'est le vingt-cinquième titre de champion de Finlande de l'histoire du club.

Les 12 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 
Matchs 1-22

Matchs 23-33

Statistiques

Classement des buteurs 
Source: veikkausliiga.com

Classement des passeurs 
Source: veikkausliiga.com

 Récompenses 
 Trophées du mois 

 Joueur de l'année Source: veikkausliiga.com''

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Finlande de football

Liens externes 
  Page sur le site RSSSF

Championnat de Finlande de football
Finlande
2011 en Finlande